Miechów ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Miechów, Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Miechów (Kazanów), Dorf der Gmina Kazanów in der Woiwodschaft Masowien
 Miechów (Niechlów), Dorf der Gmina Niechlów in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Miechów (Perzów), Dorf der Gmina Perzów in der Woiwodschaft Großpolen
 Miechów (Sulęcin), Dorf der Gmina Sulęcin in der Woiwodschaft Lebus